Jus (lateinisch ius „Recht“, „Sitte“, „Gewohnheit“) steht für:
 rechtslateinisch viele Rechte und Prinzipien, siehe Latein im Recht#I
 Rechtswissenschaft in Österreich und der Schweiz (in Deutschland im Plural: Jura)

Jus steht für:
 großes Jus ѫ/ǫ, kleines Jus ѧ/ę im kyrillischen und (in anderer Form) im glagolitischen Alphabet, siehe Slawische Nasalvokale
 Jus (Lebensmittel), küchensprachliche Bezeichnung für konzentrierten, entfetteten Fleischfond oder Bratensaft, der erkaltet geliert
 schweizerisches Lehnwort aus dem Französischen für einen dicken Saft aus Obst oder Gemüse, siehe Fruchtsaft bzw. Gemüsesaft

JuS steht als Abkürzung für:
 Jugend- und Sozialwerk, Unternehmen in Brandenburg
 Juristische Schulung, eine juristische Fachzeitschrift

JUS steht als Abkürzung für:
 USA Jet Airlines, eine amerikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

Siehe auch:

 IUS

Abkürzung